Miejscowość na Białorusi:
 Zarubino – wieś w obw. witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Koroby
 Zarubino – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
Miejscowości w Rosji:
 Zarubino – osiedle typu miejskiego w Kraju Nadmorskim
 Zarubino – dawne osiedle typu miejskiego w obwodzie nowogrodzkim, od 2004 roku jako wieś